Desiree, Desirée e Désirée – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona Desiderata
Désirée – film di Henry Koster del 1954
Des'ree – cantautrice inglese conosciuta anche (seppur erroneamente) come Desiree
Désirée – varietà di patata